Алексе́евский се́льский сове́т () — входит в состав
Сумского района
Сумской области
Украины.

Административный центр сельского совета находится в
с. Алексеевка.

Населённые пункты совета 
 
 с. Алексеевка
 с. Андреевка
 с. Владимировка
 с. Новониколаевка

Примечания